Beaman kan som auktorsförkortning betyda:

 Blaine L. Beaman
 John Homer Beaman

Robotskapade auktorsförkortningar